Göta ou Gota peut désigner :
 Le canal Göta, canal de la Suède qui rejoint Göteborg à la mer Baltique.
 Göta, une localité suédoise de la commune de Lilla Edet.
 Gota, abréviation de Gotaga (streamer français).
 Le gota patti ou broderie gota, un type de broderie indienne.